Tjeknalis kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjeknalis (Gällivare socken, Lappland, 743498-172379), sjö i Gällivare kommun,  (9,7 ha)
Tjeknalis (Gällivare socken, Lappland, 747405-165523), sjö i Gällivare kommun,  (53,6 ha)
Tjeknalis (Jokkmokks socken, Lappland, 736742-169884), sjö i Jokkmokks kommun,  (16,7 ha)
Tjeknalis (Jokkmokks socken, Lappland, 737157-170412), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,6 ha)
Tjeknalis (Jokkmokks socken, Lappland, 739876-166995), sjö i Jokkmokks kommun,  (2,23 km²)
Tjeknalis (Jokkmokks socken, Lappland, 740550-159087), sjö i Jokkmokks kommun,  (92,2 ha)
Tjeknalis (Jokkmokks socken, Lappland, 747847-159406), sjö i Jokkmokks kommun,  (37,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn